Peter Porsch ist der Name folgender Personen: 

* Peter Porsch (Grafikdesigner) (1941–2023), deutscher Grafikdesigner, Typograf und Sänger
 Peter Porsch (Politiker) (* 1944), deutscher Germanist und Politiker (PDS, Die Linke), MdL Sachsen